Chiesa di Santo Spirito in Sassia – chiesa in Roma
Arcispedale di Santo Spirito in Saxia – ospedale storico più antico Roma
Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali Riuniti – ente morale ospedaliero in Roma, che inglobò l'ospedale storico
Santo Spirito in Sassia (diaconia) – diaconia in Roma